

Geografia 
 Lin – fiume dell'Inghilterra

Sigle 
 Lobular Intraepithelial Neoplasia – Alterazione anatomo-patologica microscopica della mammella
 Local Interconnect Network – protocollo di comunicazione

Codici 
 LIN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Milano-Linate di Milano (Italia)
 LIN – codice identificativo del DVOR/DME di Linate, radioassistenza per la navigazione aerea
 lin – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua lingala
 LIN – codice ISO 3166-2:GB del Lincolnshire (Regno Unito)

Persone 

 Lin, soprannome di Ángel Velasco Marugán – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Jeremy Lin (1988) – cestista statunitense con cittadinanza taiwanese
 Maya Lin (1959) – scultrice statunitense
 Ruby Lin (1976) – attrice taiwanese
 Lin Yu Chun, conosciuto anche come Jimmy Lin (1986) – cantante e musicista taiwanese

Altro 
 Lin – famiglia patrizia veneziana
 LIN – targa automobilistica di Lingen (Germania)

Pagine correlate 
 Lin Li
 Linh
 Linn
 Lynn